Retour est un album d'Henri Dès sorti en 1970.

Liste des chansons 

 Face A : Retour
 Face B : Sylvie

Références 

Album musical sorti en 1970
Album d'Henri Dès